Євген Яновіч Janovics Jenő (Ужгород, 8 грудня 1872 - Клуж-Напока, 16 листопада 1945) - актор, режисер, кінорежисер, сценарист. 

Будучи режисером сцени в Клуж-Напоці, він зіграв важливу роль у будівництві театру на площі Гуняді та в перетворенні літньої сцени на стаціонарний театр. Його надзвичайно успішні драматичні цикли, проведені між 1911 і 1914 роками, мають надзвичайне значення в історії угорського театру. 

До і під час Першої світової війни він був одним із піонерів угорського кіновиробництва як продюсер фільму та власник кінотеатру як підприємець, естетик кіно, режисер та сценарист. За рахунок коштів, отриманих від своєї кіностудії, він підтримував театр. Після Тріанонського договору він зосередився на побудові нових установ для угорського театру, який залишився без державної та міської підтримки. На нього багато нападали через його програмну політику: угорські націоналісти виступали проти нього за те, що він виставляв румунські твори на шоу, румунські націоналісти протестували через його роль в організації угорської культури, а консервативні громадяни звинувачували ті твори, які були влаштовані для робітників. Він був забутий через своє єврейське походження з другої половини 30-х років; саме тоді він написав свої театральні спогади. У 1945 році він знову взяв на себе управління угорським театром у Клужі; він помер, готуючись до відкриття сезону.

Діяльність 
Народився в Ужгороді, був п’ятою дитиною бідної єврейської родини. Незабаром вони переїхали до Будапешта, тож він пішов там до початкової школи, а потім навчався в головній реальній школі на вулиці Хоранських. . Коли навчався в шостому класі, він виграв приз з історії літератури та угорської лінгвістики в групі самоосвіти, а також приз за найкращого серйозного оратора та найкращого веселого оратора.

У 1891 році він закінчив школу з відмінними успіхами і на прохання батьків вступив до Технічного університету. Окрім того, його викладачі, ЄНЕ Петерфі та Кароль Патті, переконували його батьків дозволити паралельно талановитому хлопцеві відвідувати вистави Академії театрального мистецтва. Коли наприкінці першого курсу йому дозволили вступити до третього класу в Академію драми наприкінці першого курсу, батьки також визначилися з вибором його професії. 

У 1896 році він отримав контракт з Національним театром Клуж-Напоки і поступив на факультет мистецтв місцевого університету. Оскільки йому також потрібен був диплом середньої школи, він склав іспит в гімназії Премонтрей в Орадеї. Його призначили директором у театрі після першого курсу. Закінчив університет як викладач угорсько-французької мови, а в 1900 р. із дослідженням «Реалізм» Гергея Чикі отримав ступінь доктора естетики та філософії. Влітку того ж року він здійснив навчальні візити до Німеччини, Лондона та Парижа.

У серпні 1900 року його призначили художнім керівником театру Клуж-Напока; але через рік, коли інтендант театру Йожеф Бельоні подав у відставку з політичних мотивів, Янович також покинув театр. Протягом року він працював над другим томом дисертації в маєтку Бельоні, а потім з 1902 року три роки був директором його сегедської компанії . У квітні 1905 року його призначили директором театру Клуж-Напока, тому він звільнився з посади в Сегеді і 23 квітня розпочав роботу в компанії Клуж-Напока. Першим спектаклем був Едмон Ростанд: Сірано де Бержераджа, тоді ще в театрі на вулиці Фаркаш. Під його керівництвом у перший рік відбувались оперні вистави, а в 1906 р. Він вперше в Угорщині розпочав організацію молодіжних вистав. 

Під керівництвом Яновича новий імпозантний будинок Національного театру в Клуж-Напоці був побудований на площі Гуньяді згідно з планами Фельнера і Гельмера, який був урочисто відкритий 8 вересня 1906 р. Метою Яновича було створити художній театр у новій будівлі та представити більш світлі жанрові твори в окремому місці, тому він перетворив будівлю набережної пішохідного літнього театру на кам'яний театр у 1908–10. У сезоні 1911–12 він протягом ста вечорів організував двадцять сім циклів історії угорської драми, античний драматичний цикл у 1912–13 та сорок чотири шекспірівські цикли з 14 творів у 1913–14. Деякі твори угорського циклу історії драми також виконувались у Будапешті на запрошення Ласло Беоті; виступ гостей мав великий успіх. 

Завдяки своїй ролі в організації угорської акторської майстерності та театральному житті в Трансільванії, він як молодий актор увійшов до Ради Асоціації акторів, а згодом створив Асоціацію акторів Трансільванії та Банату. 

Також у цей період він заснував свою кіностудію, яка між 1914 і 1920 роками випустила шістдесят п’ять німих фільмів та п’ять кіноконцертів. Цей фільм також зробив його фінансово успішним: у нього було двадцять шість кінотеатрів по всій країні та одинадцять будинків у Клуж-Напоці. Він запланував цикл Мольєра в 1914 році, але його реалізація була відкладена через початок війни. У той час як кілька столичних театрів і всі сільські звільняли акторів, Янович не дозволив приблизно 250 авторам залишитися без роботи, театр продовжував працювати безперервно. Він не робив пауз у виставах під час нічної комендантської години, але встановив час початку раніше. Щоб допомогти сім'ям тих, хто воює на фронті, він організував благодійні вистави і продовжував виплачувати зарплату акторам, яких призвали для солдата. Під час війни він забезпечував зарплату працівникам театру та пенсіонерам з особистого майна, а також купував декорації, костюми, книги та технічне обладнання, необхідне для роботи театру. На початку революції восени 1918 року, будучи віце-президентом Національної ради, він прагнув зберегти порядок у місті та уникнути перекосів революції. Він був обраний членом президентства Постійної урядової ради угорців Національною асамблеєю Угорщини в Клуж-Напоці 22 грудня 1918 р., Але 25 грудня прихід  румунської армії створив нову ситуацію.

Згодом його зусилля були спрямовані на створення нової інституційної бази для угорського театру без державної та міської підтримки. У 1920 році йому вдалося отримати дворічну ліцензію на театр у міністра культури Октавіана Гоги для всіх угорських театрів у Трансільванії. Асоціація акторів Трансільванії та Банату, раніше філія Будапештської національної асоціації акторів, була створена у вересні 1920 року як незалежна організація і обрала Яновича своїм першим президентом на своїх перших загальних зборах у 1921 році; він обіймав цю посаду до 1923 року. 

У 1923 році їх хотіли призначити директором Національного театру в Будапешті, але він не прийняв цього, сказавши: «Я невимовно вдячний за цю честь, але я не можу розірвати зв'язків, які пов'язують мене з Клуж-Напокою. У Трансільванії угорський театр зараз бореться за своє виживання. Я відчуваю, що мені потрібен там у цій боротьбі. Залиште мене там. Тут вони знайдуть набагато більше гідних очолити Національний театр ». Він використовував власні кошти для вирішення фінансових проблем театру Клуж-Напока, але також підтримував інші театри Трансільванії, тож через десять років він уже був обтяжений боргами. 29 серпня 1928 року він одружився на Лілі Пур. У 1932 році він передав керівництво театром Асоціації підтримки театру на чолі з Міклошем Банфі, а сам він працював головним режисером до 1932 року. "Літературі в ці найважливіші хвилини потрібні були не побожні змішувачі для цукру-води, а віковічні, перспективні, твердо визначені, відкриті душею воїни, які могли або, принаймні, спробувати відповісти на ці небезпечно загрозливі питання". (Jenő Janovics: Strindberg, Actors 'Journal, 1920. XLVII Т. 2) 

У ці роки він прагнув модернізувати театральний підхід разом з Імре Кадаром та Шандором Імре, тому аранжував у стилі експресіонізму, також використовував набір інструментів фільму в театрі та режисерував Шекспіра в оригінальному підході. 

У 1923, 1924 і 1930 рр. він публікував конкурси на написання оригінальних драм, в яких, серед інших, брали участь Бень Карачоні, Ірен Гулачі, Шандор Бенамі та Арон Тамаші. Заради румунсько-угорського культурного зближення він представив твори класичних та сучасних румунських письменників (Іон Лука Караджале, Віктор Ефтіміу, Іон Мінулеску, Lucian Blaga, Nicolae Iorga та ін.) 

У 1932 році він звільнився з театру і писав студії та статті, пов'язані з театром. Будучи головним майстром масонської ложі Клужського союзу, він відіграв важливу роль у заснуванні ложі в Надьбані. У 1936 році він організував Сегедські ігри на свіжому повітрі з кількома старими співрежисерами та акторами (Сандор Імре, Міхалі Фекете, Анна Токес, Ференц Тарай, Аладар Ігас, Ласло Фелдені, Дьєрдж Солті). Після цього місто Сегед довірило йому художнє керівництво Іграми на свіжому повітрі до 1939 року.

Навесні 1945 року він пішов за Лайошем Кумівеш Надь на чолі угорськомовної театральної трупи під назвою Városi Színház, створеної в жовтні 1944 року. 20 січня 1945 року він зміг знову взяти на себе управління театром на площі Гуньяді, але вони могли залишатися в будівлі лише до 21 жовтня, після чого їм довелося знову переїхати на колишню літню сцену. Його могила знаходиться на кладовищі Гацонгард.

Кіно 
Він був одним із першопрохідців угорського кіновиробництва як продюсер фільму та власник кінотеатру як підприємець, кіноестетик, режисер та сценарист. Вже в 1907 році він робив вуличні зйомки. У 1912 році він заснував кінокомпанію «Корвін», яка в 1913 році разом з французькою компанією «Пате» зняла світовий фільм «Жовте лоша». Пізніше студія Яновича об'єдналася з німецькою компанією Projectograph як Proja Film Factory. За п’ять років свого існування кіностудія, перейменована в Корвін, а потім Трансільванія, зняла шістдесят п’ять німих фільмів; він фінансував театр із доходів. На відміну від епохи моди, він прагнув створювати художні фільми з характерним трансільванським відтінком; вона прагнула досягти цієї мети, знімаючи помітні літературні твори та успішні народні п'єси. Він зробив особливий акцент на віддаленні від театру, використовуючи власні інструменти фільму. 

 A dollárkirálynő leánya, 1913 – rendező, forgatókönyvíró
 Sárga csikó, 1913 – forgatókönyvíró
 Bánk bán, 1914 – forgatókönyvíró, színész
 A kölcsönkért csecsemők, 1914 – forgatókönyvíró
 A tolonc, 1914 – forgatókönyvíró
 Éjféli találkozás, 1915 – forgatókönyvíró
 Havasi Magdolna, 1915 – forgatókönyvíró
 A kormányzó, 1915 – színész
 Leányfurfang, 1915 – rendező
 Liliomfi, 1915 – rendező, forgatókönyvíró
 Vergődő szívek, 1915–1916 – rendező, forgatókönyvíró
 Ártatlan vagyok!, 1916 – rendező
 A dolovai nábob lánya, 1916 – rendező, forgatókönyvíró, színész
 A gyónás szentsége, 1916 – rendező, forgatókönyvíró, színész
 Méltóságos rabasszony, 1916 – rendező, forgatókönyvíró
 Mesék az írógépről, 1916 – színész
 A peleskei nótárius, 1916 – rendező, forgatókönyvíró
 Petőfi-dalciklus, 1916 – rendező, forgatókönyvíró
 Baccarat, 1917 – rendező, forgatókönyvíró
 Ciklámen, 1917 – rendező, forgatókönyvíró
 Csaplárosné a betyárt szerette, 1917 – rendező
 A Gyurkovics lányok, 1917, forgatókönyvíró
 Falusi Madonna, 1917 – rendező, forgatókönyvíró
 Hotel Imperial, 1917 – rendező
 A megbélyegzett, 1917 – rendező
 Nehéz szerep, 1917 – rendező
 A névtelen asszony, 1917 – rendező, forgatókönyvíró
 Sergius Panin, 1917 – rendező, forgatókönyvíró
 A szerzetes, 1917 – rendező, forgatókönyvíró
 A tanítónő, 1917 – rendező
 Az utolsó éjszaka, 1917 – rendező, forgatókönyvíró
 A vasgyáros, 1917 – rendező, forgatókönyvíró
 A vén bakancsos és fia, a huszár, 1917 – forgatókönyvíró
 Andor, 1918 – rendező, forgatókönyvíró
 Asszonyi eskü, 1918 – rendező
 A feleség, 1918 – rendező, forgatókönyvíró
 Lila test, sárga sapka, 1918 – rendező, forgatókönyvíró
 A medikus, 1918 – rendező
 Sarah grófnő, 1918 – rendező, forgatókönyvíró
 A szerelem haláltusája, 1918 – rendező, forgatókönyvíró
 Tisztítótűz, 1918 – forgatókönyvíró
 A vadorzó, 1918 – rendező
 A két árva, 1920 – rendező
 Világrém, 1920, forgatókönyvíró, rendező

Література 
Він написав дві значущі книги з угорської драматичної літератури (Життя і твори Гергелія Чикі та Напрями угорської драми); в обох він описав розвиток Цикі та соціальної гри, а також становлення та розвиток драматичної літератури, що слідує за розвитком суспільства, на основі екологічної теорії Тейна. 

Мемуари він написав у 1940-х роках, під час вимушеного відступу (Театр на вулиці Фаркаш та Театр на площі Хуньяді - останній залишався в рукописі до 2001 року) . На додаток до своїх праць, опублікованих у тому, він написав кілька досліджень та статей на тему "Угорська сцена", "Театральний вісник", "Клуж-Напока", "Факел", "Угорський спостерігач", "Щоденник шкідників", "Схід сонця", "Східна газета", "Опозиція", "Акторський журнал", Газета, Театр і суспільство, Культура, Орадя, вони з'явилися на шпальтах "Незалежної газети", "Щоденника Орадеї", "Вівчарського вогню", "Театрального світу", "Акторського журналу", "Арад Газет", "Газети Брашова", "Угорської нації", "Газети шкідників", "Нового часу", "Тижня кіно" Кінокультура, Трансільванський огляд. З них Схід сонця, який з’явився в Клуж-Напоці між 1920 і 1922 роками, був старшим співробітником . "Вступні лекції перед виставами" Михалі Штарай "," Чоконай "," Вьоресмарті "," Ігнак Надь "," Сіглігети, Дочі, Герцег "та десять вистав Шекспіра є літературною перлиною".

 Csiky Gergely élete és művei I–II. Kolozsvár: Gombos Ferenc könyvnyomdája. 1900–1902
 A magyar dráma irányai. Budapest: Benkő Gyula könyvkereskedése. 1907
 A magyar dráma fejlődése: a Kolozsvári Nemzeti Színház által rendezett drámatörténelmi sorozatos előadások bevezető beszédei. Budapest: Országos Irodalmi és Közművelődési Szövetség. 1913
 A Farkas utcai színház. Budapest: Singer és Wolfner. 1941
 A Bánk bán nyomában. Kolozsvár: Különlenyomat az Erdélyi Múzeum 1942. évfolyamának 1. számából
 A Hunyadi téri színház. Kolozsvár: Korunk Baráti Társaság. 2001 (1942-es kézirat)